I Know (canção de Drake Bell)
I Know (canção de Vanilla Ninja)

Desambiguação